Нуну Мендеш:
 Нуньо II Мендес (Нуну Мендеш) — 7-й и последний граф Портукале с 24 декабря 1054 года, из дома Вимары Переса.
  (род. 1984) — португальский гребец.
  (род. 1978) — португальский футболист.
 Нуну Алешандре Тавариш Мендеш (род. 2002) — португальский футболист.